Yango peut faire référence à :

Patronyme 
 Guillaume Yango (1982-), basketteur français ;
 Abraham Yango (1996-), footballeur australien ;
 André Kimbuta Yango (1954-), homme politique congolais ;
 Francy Salamu Yango (Mirage Supersonic), auteur-compositeur-interprète congolais ;
 Alejandro Yango, représentant permanent des Philippines aux Nations unies (1979-1982) ;
 Grâce Yango (1993-), footballeuse camerounaise.
 Bernard Yango,(1980-) politicien Japonais

Divers 
 Yango, une langue oubanguienne de la République démocratique du Congo ;
 Yango, une biennale d'art contemporain à Kinshasa.
Homonymie de patronyme